

Anno 
 617 o 617 a.C.

Codici 
 617 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Arbonne la Foret, nel dipartimento francese dell'Île-de-France

Matematica 
 617 – numero